Логан () — многозначный термин. Известные значения:

Географические объекты 
 Логан (аэропорт) — крупнейший аэропорт Бостона
 Логан (гора) — высочайшая вершина Канады (5956 м)
 Логан (Гуанчжоу) — пригород города Гуанчжоу в Китае
 
 Логан (Западная Виргиния) — город в штате Западная Виргиния, окружной центр
 Логан (Юта) — город в штате Юта, место расположения главного кампуса Университета штата Юта
 Логан (Квинсленд) — город в штате Квинсленд, Австралия

Персоналии 
 Логан (ок. 1725 — 1780) — один из предводителей ирокезского племени минго.
 Логан, Брэд — панк-рок/хардкор-гитарист группы F-Minus.
 Логан, Девин (род. 1993) — американская фристайлистка, призёр Олимпийских игр 2014 года. 
 Логан, Джеральд (1879—1951) — английский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1908 года.
 Логан, Джон (род. 1961) — американский драматург, сценарист и кинопродюсер.
  (1748—1788) — шотландский религиозный деятель, писатель.
 Логан, Джон Александер (1826—1886) — американский военный и политический деятель.
 Логан, Джонни (род. 1954; наст. имя Шон Патрик Майкл Шеррард О’Хэган) — ирландский певец и композитор, единственный двукратный победитель конкурса песни «Евровидение».
 
 Логан, Джеральд (1879—1951) — английский и британский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1908 года.
 Логан, Джонни (1921—1977) — американский баскетболист.
 Логан, Джошуа (1908—1988) — американский режиссёр театра и кино, актёр, писатель.
 Логан, Дэниэл (род. 1987) — новозеландский актёр кино и телевидения.
 Логан, Карл (род. 1965) — гитарист хеви-метал-группы Manowar.
 Логан, М. — британский регбист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
 Логан, Саманта (род. 1996) — американская актриса ирландского и тринидадского происхождения.
 Логан, Уильям Эдмунд (1798—1875) — канадский геолог.
 Логан, Уолтер (1876—1940) — американский скрипач.
 Логан, Филлис (род. 1956) — шотландская актриса.
 Логан, Шей (род. 1988) — английский футболист.
 Логан, Элеанор (род. 1987) — американская гребчиха.

Другое 
 «Логан» — фильм из серии «Люди Икс» 2017 года.
 Клан Логан — один из кланов горных районов Шотландии.
 Чиф-Логан — парк штата в Западной Виргинии (США).
 Логан — одно из прозвищ Росомахи (Marvel Comics) и Джеймса Хоулетта.

Logan 
 Logan — автомобиль, выпускаемый корпорацией Renault Group.

Примечания